{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Auckland
| Officiële naam     = Heineken Open
| Plaats             = Auckland
| Land               = Nieuw-Zeeland
| Locatie            = ASB Tennis Centre
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP International Series
| Ondergrond         = Hardcourt, buiten
| Prijzengeld        = $ 401.000 
| Jaar               = 2005
| Datum              = 10 - 16 januari
| Editie             = 50
| Vorige             = 2004
| Volgende           = 2006
| Winnaar enkelspel  =  Fernando González 
| Winnaar dubbelspel =  Yves Allegro Michael Kohlmann
}}
Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2005''' werd gespeeld van 10 tot en met 16 januari en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Auckland
Auckland